British Basketball League – najwyższa klasa rozgrywek profesjonalnej koszykówki w Wielkiej Brytanii
 Basketball Bundesliga – najwyższa klasa rozgrywek profesjonalnej koszykówki w Niemczech
 W slangu internetowym BBL: Be Back Later – Wracam później